Sebsi steht für:

 Sebsi, eine im Maghreb verbreitete Pfeife als Rauchgerät
 den tunesischen Präsidenten Beji Caid Essebsi (1926–2019), dessen Nachname auch Caid el Sebsi geschrieben wird („Pfeifenwart“).